Der Porsche Tennis Grand Prix 2018 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 23. bis 29. April 2018 statt.

Die Siegerin erhielt neben dem Preisgeld einen Porsche 718 Boxster GTS.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix 2018 fand vom 21. bis 23. April 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Stuttgart